

Geografia 
 Toome – villaggio dell'Irlanda del Nord nella contea di Antrim

Persone 
 Indrek Toome – ex politico estone
 Joosep Toome – ex cestista e allenatore di pallacanestro estone
 Koit Toome – cantante estone